Медаль «За ранение» () — военная награда Южного Вьетнама.

Описание 
Медалью «За ранение» награждались военнослужащие за ранения в бою и правительственные чиновники за ранения при исполнении долга. Иностранным военным медаль практически не выдавалась.

Медаль была учреждена 3 января 1953 года. Чеканилась во Вьетнаме, Франции и США. Эквивалентна медали США - Пурпурное сердце.

Ссылки 
 Медаль «За ранение»

Награды по алфавиту
Медали Южного Вьетнама
Награды за ранение